— японский  и сэйю, работающий на компанию .

Настоящее имя — . Родился 2 августа 1958 года в городе , префектура Хиого, Япония. Дебютировал в качестве сэйю в 1980 году, первая роль в аниме — «Queen Millennia Movie» (1982 год). Женат на сэйю и актрисе Игараси Рэй, которая иногда пишет тексты к его музыкальным альбомам. Он также известен благодаря проекту Drama CD .

Дискография

Альбомы 
  — 
 Liaison ( «связь») — 
 ORDOVICES ( «ордовики»)— 
 Garnitures — 
  — 
 LOVE BALANCE — 
  — 
  — 
 LOVE STORY —

Синглы 
  — 1997
 Shadow Maker (1997)
 Cactus (1997)

Значительные роли

В аниме 
1982 год
 Kikou Kantai Dairugger XV (Идзуму Тацуо);
 Королева Тысячелетия — Фильм (Вор Тысячелетия);
 Гиперпространственная крепость Макросс (Максимилиан Джениус (Макс Стерлинг));
1983 год
 Seisenshi Dunbine (Барн Боннингс);
 Lady Georgie (Ирвин);
 Choujikuu Seiki Orguss (Кэй Кацураги);
 Tokusou Kihei Dorvack (Идель);
1984 год
 Juusenki L-Gaim (Гавлет Габлаэ);
 God Mazinger (Эльд);
 Макросс: Помнишь ли нашу любовь? (Максимилиан Джениус (Макс Стерлинг));
 Ginga Patrol PJ (Джим);
 Галиент [ТВ] (Хей Шальдт);
1985 год
 High School! Kimen-gumi (Ниндзия Рюно);
 Dream Hunter Rem (Энко);
1986 год
 Transformers: Scramble City Hatsudouhen (Айронхайд);
 Мегазона 23 OVA-2 (Юйтиро Сиратори);
 Machine Robo: Chronos no Gyakushuu (Голос за кадром);
 Reyon Densetsu Flair (Зик (эп. 2));
 Рыцари Зодиака [ТВ] (Морской Конёк Биан);
1987 год
 Heavy Metal L-Gaim III: Fullmetal Soldier (Гавлет Габлаэ);
 Akai Kodan Zillion (Барон Рикс);
 Человек-дьявол OVA-1 (Акира Фудо / Человек-демон);
 Песня ветра и деревьев (Джек Дрен);
 Makyou Gaiden Le Deus (Демстер);
1988 год
 Moeru! Oniisan (Сирануй);
 Чудотворные рыцари [ТВ] (Ториюки);
 Akai Kodan Zillion Utahime Yakyoku (Рикс);
 Легенда о героях Галактики OVA-1 (Адальберт фон Фаренхайт);
 Капризы Апельсиновой улицы: Я хочу вернуться в тот день (Stage Director);
 Звездный десант (Бад);
 Дьявольский Проект Зеораймер (Рицу);
1989 год
 Герои пяти планет (Номиэн);
 Tenkuu Senki Shurato (Скримииру);
 Драгонболл Зет [ТВ] (Зарбон);
 Клеопатра Ди-Си (Эрик);
 Riki-Ou: Toukatsu Jigoku (Ёми);
 Землянин (Таки / Серафим (эп. 2));
1990 год
 Be-Bop High School (Осуги);
 Храбрый Экскайзер (Экскайзер);
 CB Chara Go Nagai World (Акира Фудо);
 Человек-дьявол OVA-2 (Акира Фудо / Человек-демон);
 Carol (Квипри);
 Летопись войн острова Лодосс OVA (Орсон);
 Драгонболл Зет: Спэшл первый (Зарбон);
 Mitsume ga Tooru (Кидо);
 Хаккэндэн: Легенда о Псах-Воинах (Фусахати);
 Ёко - охотница на демонов (Хидэки Кондо);
 New Dream Hunter Rem: Yume no Kishi-tachi (Энко);
1991 год
 Shin Seiki GPX Cyber Formula (Найт Шумахер);
 Honoo no Tenkousei (Дзёнъити Койти);
 Священная Риг-Веда (Яся);
 Драгонболл Зет: Фильм пятый (Саузер);
 Люпен III: Словарь Наполеона (спецвыпуск 03) (Эрик);
 Exper Zenon (Экспер Кейн);
 Sangokushi (Чжугэ Лян);
 Лунная серьга: Юмэми и рыцари Ордена Роз (Леон Судзукагэ);
1992 год
 Фея цветов Мэри Белл [ТВ] (Папабелл фон де Кассе);
 Легенда о Храбром Да-Гарне (Да-Гарн);
 Джокер (Джокер (мужчина));
 Обреченная любовь 1989 (Кодзи Нандзё);
 Princess Army (Хадзимэ Итидзё);
 Клин Любви OVA-1 (Рауль);
 New Dream Hunter Rem: Satsuriku no Mugen Meikyuu (Энко);
 Усио и Тора (Райсин);
 Papuwa (Волшебный Босс);
1993 год
 Безответственный капитан Тайлор [ТВ] (Макото Ямамото);
 Oshare Kozou wa Hanamaru (Хотака Кунисигэ);
 Emblem Take 2 (Синго Эбара);
 Пожалуйста, спасите мою Землю! (Сион);
1994 год
 Новая Милашка Хани (Мэр Лайт);
 Заклинатель Кудзяку OVA-2 (Зигфрид фон Митгард);
 Dokyusei - Natsu no Owari ni (Айхара Кэндзи);
 Garou Densetsu: The Motion Picture (Хауэр);
 Макросс Плюс OVA (Марж Гульдоа);
 Безответственный капитан Тайлор OVA-1 (Макото Ямамото);
 Макросс 7 [ТВ] (Максимилиан Джениус);
 Key the Metal Idol (Дзинсаку Адзё);
1995 год
 Безответственный капитан Тайлор OVA-2 (Макото Ямамото);
 Макросс 7 — Фильм (Максимилиан Джениус);
 Макросс Плюс — Фильм (Марж Гульдоа);
 Макросс 7 На бис (Максимилиан Джениус);
1996 год
 Мобильный воин ГАНДАМ: Восьмой взвод МС — OVA (Гинес Сахалин);
 Tokuma Sentai Shinesman (Рёити Хаями / Зелёный Шайнсмен);
 B'tX (Рай);
 Sanctuary (Акира Ходзё);
 Безответственный капитан Тайлор OVA-3 (Макото Ямамото);
 Choujin Gakuen Gowcaizer: The Voltage Fighters (Сидзуру Одзаки);
 Бронза: Обреченная любовь-2 (Кодзи Нандзё);
1997 год
 Гештальт (Джи);
 Блеск Малышки Хани [ТВ] (Принц Тасогар);
 У истоков Творения - Библейские истории (Вестник Божий);
 Люпен III: Вальтер P-38 (спецвыпуск 09) (Джек);
1998 год
 Летопись войн острова Лодосс [ТВ] (Ашрам);
 Триган [ТВ] (Николас Д. Вольфвуд);
 Легенда о Басаре (Наги);
 Эксперименты Лэйн (Масами Эйри);
 Мобильный воин ГАНДАМ: Восьмой взвод МС — Фильм (Гинес Сахалин);
 Универсальная современная девушка-кошка OVA-2 (Доктор Хигути);
 Гасараки (Киёцугу Гова);
2000 год
 Анжелика OVA-1 (Джулиус);
 Потомки тьмы (Кадзутака Мураки);
 Gear Senshi Dendou (Зеро);
 Mutekiou Tri-Zenon (Кайн);
2001 год
 Анжелика OVA-2 (Джулиус);
 Project Arms (Кейт Ред);
2002 год
 Призрачное пламя [ТВ] (Нобуцуна Наоэ);
 Анжелика OVA-3 (Джулиус);
 Детектив Конан (фильм 06) (Джек Потрошитель);
 Samurai Deeper Kyo (Нобунага Ода);
 Гравион (Клейн Сэндман);
2003 год
 Стальной алхимик [ТВ-1] (Фрэнк Арчер);
 Крестовый поход Хроно (Эван Ремингтон);
2004 год
 Гравион 2 (Клейн Сэндман);
 На север за алмазной пылью (Эли (эп.-бонус));
 Фантом OVA (Реймонд МакГвайр);
 Анжелика OVA-4 (Джулиус);
 «Самурай Чамплу» (Сёрю (эп. 10));
 Призрачное пламя OVA (Нобуцуна Наоэ / Ёсиаки Татибана);
 «Блич» (Сосукэ Айдзэн);
 Японская свежая выпечка (Майсута Кирисаки);
2005 год
 Красотка (Рё Окаясу);
 Трансформеры: Сила Галактики (Вектор Прайм);
 Закон Уэки (Марко Мальдини);
 Василиск (Якусидзи Тэндзэн);
 Десять храбрых воинов Санады [ТВ] (Дзюдзо Какэй);
 Чёрный кот [ТВ] (Карден Фламберг);
 Священные звери OVA (Люцифер);
2006 год
 Хеллсинг OVA (Энрико Максвелл);
 Gintama (Умибодзу);
 Yoshimune (Кэнго);
 Инуками! [ТВ] (Сиро);
 Повесть о Стране Цветных Облаков (сезон первый) (Кидзин Ко);
 Анжелика [ТВ-1] (Джулиус);
 Алхимическое оружие (Сёсэй Сакагути);
2007 год
 Анжелика [ТВ-2] (Джулиус);
 Тока Гэттан (Киёхару Камиадзума);
 Священные звери [ТВ-2] (Люцифер);
 Инуками! (фильм) (Сиро);
 Мононокэ [ТВ] (Гэнкэй [Umibouzu]);
 Baccano! (Президент DD News);
 Suteki Tantei Labyrinth (Сэйдзю);
 Призм Арк (Рыцарь Тьмы);
 Война зверобогов: Хроники героев (Сёкаку);
 Охота на призраков (Наото Хайбара);
2009 год
 Белый Альбом (первый сезон) (Эйдзи Огата);
 Эпоха смут [ТВ-1] (Мицухидэ Акэти);
 07-Ghost (Аянами);
2010 год
 Триган — Фильм (Николас Д. Вольфвуд);
2011 год

 Токийский гуль (Косукэ Ходзи);

 Fate/Zero (Токиоми Тосака);
2012 год
 K (Итигэн Мива);
 Ozuma (Гвидо Гайлер);
2014
 Aldnoah.Zero (Крутео);
 Argevollen (Джулиус);
 Кролика заказывали? (Отец Тино);
 Buddy Complex (Гэнго Курамицу);
2015
 Невероятные приключения ДжоДжо: Stardust Crusaders (Ванилла Айс)

В видеоиграх 
 Ar tonelico II (Сюн)
 Angelique (Юлиус)
 BS Tantei Club: Yuki ni Kieta Kako (Сюнсукэ Уцуги)
 Mobile Suit Gundam Side Story (Нимбус Штерзен)
 Odin Sphere (Мэлвин)
 Sengoku Basara (Акэти Мицухидэ)
 Tales of Destiny (Вудроу Келвин)
 Tokimeki Memorial Girl's Side (Горо Ханацубаки)
  (Хеллагур)